BMW Open 2015 — 100-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 27 апреля по 3 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мартин Клижан
 в парном разряде —  Джейми Маррей и  Джон Пирс

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 3 в мире на тот момент). Британец на правах фаворита смог выиграть турнир, обыграв в финале немца посеянного под пятым номером Филиппа Кольшрайбера. Прошлогодний чемпион Мартин Клижан должен был защищать титул в качестве седьмого номера посева, но в последний момент снялся с турнира. В основном розыгрыше принял участие один представитель России Михаил Ледовских, который попал на турнир как Лаки-лузер и в первом раунде проиграл Сергею Стаховскому.

В парном турнире победу одержала первая сеяная пара Александр Пейя / Бруно Соарес, обыгравшие в финале братьев Александра и Мишу Зверевых. Прошлогодние чемпионы Джейми Маррей и Джон Пирс защищали свой титул в качестве второго номера посева, однако в четвертьфинале проиграли братьям Зверевым.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Филиппа Кольшрайбера со счётом 7-6(4), 5-7, 7-6(4).
 Маррей выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 32-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Александр Пейя /  Бруно Соарес обыграли  Александра Зверева /  Мишу Зверева со счётом 4-6, 6-1, [10-5].
 Пейя выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2015 года
Май 2015 года
2015